R21 peut désigner plusieurs choses :

Domaine militaire 
 , porte-avions de la Classe Majestic de la Royal Australian Navy.
 R-21 (missile), missile mer-sol balistique stratégique soviétique.

Sciences 
Chimie
 Dichlorofluorométhane, selon la liste de réfrigérants ;
 La phrase de risque: Nocif par contact avec la peau, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 21, un modèle du constructeur français Renault.

Routes
  Ring belge R21, rocade routière encerclant les quartiers centraux de Bruxelles ;
  Route régionale russe R21 reliant Saint-Pétersbourg à Mourmansk ;
  Route régionale sénégalaise R21 reliant Kolda à Bignona.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres